Весёлое Поле — название населённых пунктов на Украине:

 Весёлое Поле — село в Софиевском районе Днепропетровской области.
 Весёлое Поле — село в Добропольском районе Донецкой области.

См. также 
 Ёсивара (по японски — Весёлое поле) — токийский «район красных фонарей» эпохи Эдо.